187 Ride or Die () — компьютерная игра для игровых приставок PlayStation 2 и Xbox, разработанная и опубликованная компанией Ubisoft. Для того чтобы стать «топ-догом», игрок должен победить противников в гонках через различные этапы в Лос-Анджелесе, и в знаменитом районе «Южный Централ».

Название происходит от двух общих фраз в субкультуре. 187 — это раздел уголовного кодекса штата Калифорния, определяемый как убийство. Приобрело всеобщее употребление среди банд в Соединённых Штатах в качестве синонима для убийства, и это использование было популяризовано гангста-рэпом. «Беги или умри» — это комбинация слов «беги отсюда» и «попробуй умереть», то есть будь готов на все, и даже на риск.

Игровой процесс 
Игрок должен участвовать в гонках и побеждать противников на множестве различных этапов, действие которых происходит в печально известном Южно-Центральном регионе Лос-Анджелеса. При игре в кооперативном режиме один игрок принимает роль водителя, а второй — стрелка; это доступно как в сюжетном, так и в онлайн-режиме.

Оценки 
Игра получила смешанные отзывы, согласно сайту агрегации отзывов Metacritic.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2005 года
Автосимуляторы
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Paris
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment